Сан Хуан Боско има више значења:

 Сан Хуан Боско (Окотепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хуан Боско, Ел Магеј (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хуан Боско (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хуан Боско (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хуан Боско (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику